Barekzai ist der Familienname folgender Personen:

 Hashmatullah Barekzai (* 1987), afghanischer Fußballspieler
 Rafi Barekzai (* 1990), afghanischer Fußballspieler